Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2019 — 21-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат пройшов у шведському місті Умео. Свій перший титул чемпіонів світу здобули хокеїсти збірної Швеції.

Топ-дивізіон

Регламент змагань 
Згідно з регламентом змагань, 10 команд, що поділені на дві групи, проводять по чотири зустрічі всередині групи за круговою системою. За правилами перші чотири команди з кожної групи потрапляють у чвертьфінал. В 1/4 фіналу переможець однієї з груп грає проти 4-ї команди з іншої групи, 2-га команда — проти 3-ї і т. д. Команди, що посіли останні місця у своїх групах проводять серію поєдинків до двох перемог. Збірна, котра зазнала двох поразок залишає елітний дивізіон.

Команди-учасниці

Попередній раунд 

Група А

Група В

Серія на вибування 

Збірна Швейцарії виграла серію 2:1 та лишилась в Топ-дивізіоні на наступний чемпіонат.

Плей-оф

Статистика

Найкращі бомбардири 
 Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

 ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; КД = кидки; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаути
Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Ярослав Аскаров
Найкращий захисник:  Філіп Броберг
Найкращий нападник:  Коул Кофілд
Найцінніший гравець (MVP):  Коул Кофілд
Джерело: IIHF.com</small>

Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Ярослав Аскаров
Захисники:  Філіп Броберг —  Кемерон Йорк
Нападники:  Коул Кофілд —  Джек Г'юз —  Родіон Аміров
Джерело: IIHF.com</small>

Підсумкова таблиця

Дивізіон І

Група А 
Матчі пройшли в Греноблі (Франція) з 14 по 20 квітня 2019.

Група В 
Матчі пройшли в Секешфегерварі (Угорщина) з 14 по 20 квітня 2019.

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі пройшли в Електренаї (Литва) з 7 по 13 квітня 2019.

Група В 
Матчі пройшли в Белграді (Сербія) з 25 по 31 березня 2019.

Дивізіон ІІІ

Група А 
Матчі пройшли в Софії (Болгарія) з 25 по 31 березня 2019.

Група В 
Матчі пройшли в Кейптауні (ПАР) з 9 по 12 квітня 2019.

Примітки

Посилання 
 IIHF.com 

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)
2019 у хокеї з шайбою
2019 у шведському спорті